Michael Seitz, Amerikaans voormalig professioneel worstelaar.
 Paul Seitz, Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent.
 Fritz Seitz, Duits componist en violist.
 Roland Forrest Seitz, Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent, cornettist en muziekuitgever.
 Wigner-Seitz-cel, geometrische constructie.
 Adalbert Seitz, Duits entomoloog.